Höntsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Höntsch (* 1957), deutscher Filmregisseur
 Johannes Höntsch († 2008), deutscher Segelflieger
 Michael Höntsch  (* 1954), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD) (MdL)
 Ursula Höntsch-Harendt (1934–2000), deutsche Schriftstellerin
 Winfried Höntsch (1930–2022), deutscher Musikwissenschaftler und Intendant